Корчівська сільська рада — Житомирська область, Червоноармійський район
 Корчівська сільська рада — Житомирська область, Черняхівський район
 Корчівська сільська рада — Львівська область, Сокальський район
 Корчівська сільська рада — Хмельницька область, Красилівський район